Jako trať 223 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto úseky železničních tratí:
 úsek Benešov u Prahy – OIbramovice trati Praha – České Budějovice
 celá trať Olbramovice–Sedlčany

223